Тршешть (, ) — місто на півдні центральної частини Чехії. Розташоване в районі Їглава краю Височина, за 14 км на південний захід від міста Їглава, на річці Тршештьскі-Потік. Висота міста над рівнем моря змінюється від 540 м-коду (на рівні річки Тршештьскі-Потік) до 600 м-коду (на рівні замку). Площа — 46,99 км.

Історія 
Вперше згадане у письмових джерелах у 1349 році.

Населення

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт міста
Міста краю Височина
Статті з джерелами з Вікіданих